Alfa Romeo 177 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный автогоночным отделением Autodelta компании Alfa Romeo и выступавший в Чемпионате мира  года.

История 
Появление этого шасси означало возвращение машин Alfa Romeo в гонки Формулы-1 после 28-летнего перерыва. Индекс «177» машина получила из-за того, что её дизайн был разработан в 1977 году.

Alfa Romeo 177 провела всего три гонки, после чего была заменена Alfa Romeo 179 с новым V12 двигателем.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Alfa Romeo Формулы-1